Een verkeersweg:
N417 (België)
N417 (Frankrijk)
N417 (Nederland), zie Provinciale weg 417
N417 (Zwitserland)